Ла Коста има више значења:

 Ла Коста (Сан Кристобал Сучистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Коста (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Коста (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Коста (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Коста (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику